Galba peut faire référence à :

 Galba (fl. 57 ), un roi du peuple gaulois des Suessions ;
 Galba (mort en 69), un empereur romain ;
 , une marque automobile française créée en 1929 ;
 Galba (mollusque), un genre de mollusques gastéropode
 , un genre de lépidoptères

Voir aussi 
 

Homonymie de genre en biologie
Homonymie en zoologie